

Cinema 
 Bad Day – film del 2008 diretto da Ian David Diaz

Musica 
 Bad Day – traccia dell'album Leisure dei Blur del 1991
 Bad Day – singolo dei Fuel del 2001
 Bad Day – singolo degli R.E.M. del 2003
 Bad Day – singolo di Daniel Powter del 2005; una cover è presente nell'album Alvin and the Chipmunks: Original Motion Picture Soundtrack
 Bad Day – singolo di Justin Bieber del 2013